Flak 36, abréviation de Flugabwehrkanone 36, désigne plusieurs modèles de canons utilisés par la Wehrmacht :
 le 3,7 cm Flak 36
 le 8,8 cm Flak 36
 le 7,5 cm Flak M 36(f), désignation allemande du canon de 75 mm antiaérien modèle 1936

Voir aussi